Sur ma peau (), roman américain de Gillian Flynn paru en 2006 ;
 Sur ma peau (), film italien réalisé par Alessio Cremonini en 2018.